Goethestraße 6 ist die Adresse folgender Gebäude:

 in Dresden, siehe Villa Goethestraße 6 (Dresden) (diese Goethestraße wurde unter Beseitigung einer Straßennamensdopplung nach deren Tod in Gret-Palucca-Straße umbenannt)
 in Quedlinburg, siehe Goethestraße 4a, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 (Gernrode)